Ковалевський Іван:
 Ковалевський Іван Іванович — український актор і театральний діяч, заступник директора трупи в Театрі Миколи Садовського.
 Ковалевський Іван — дипломат Гетьманщини XVII століття, генеральний осавул.